Половков — русская фамилия.

Известные носители
 Половков, Александр Иванович (род. 1979) — украинский футболист
 Половков, Иван Сергеевич (1913—1951) — Герой Социалистического Труда.
 Половков, Савелий Фёдорович (1915—1975) — Герой Социалистического Труда.

 Женский вариант
 Половкова